Ясное () — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 48 человек. Почтовый индекс — 26526. Телефонный код — 5252. Код КОАТУУ — 3521480802.

Местный совет 
26500, Кировоградская обл., Голованевский р-н, пгт Голованевск, ул. Парковая, 11

Ссылки 
 Ясное на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Голованевского района